CEN est un sigle qui peut signifier :
 Conservatoire d'espaces naturels ;
 Cercle des étudiants normaliens de Braine Le Comte ;
 Comité européen de normalisation, un organisme européen de normalisation ;
 Centre d'étude nucléaire, une division du Commissariat à l'énergie atomique français ;
 Centre d'étude de l'énergie nucléaire (SCK-CEN) à Mol en Belgique;
 Centre d'études de la neige, installé à Grenoble ;
 Centre d'études nordiques, un centre de recherche au Québec ;
 Collège des enseignants de neurologie ;
 condition d'évolution naturelle, en thermodynamique chimique ;
 Chemins de fer économiques du Nord, une ancienne compagnie de chemins de fer secondaire;
 Centre d'Etudes Napoléoniennes, une association sur l'histoire du premier empire et de la révolution;
 Championnat d'Europe de football.

CEN est le code qui peut signifier :
 Aéroport international de Ciudad Obregón, au Mexique, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Cen ou CEN est une abréviation qui peut signifier :
 Centaurus, Centauri, le nom latin et son génitif de la constellation du Centaure.

Cen est un nom qui peut désigner :
 , un patronyme ;
 Cen, le nom anglo-saxon de Kaunan, la sixième rune du Futhark.

Abréviation